Miejscowości w USA:
 Wibaux – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Wibaux
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wibaux (ang. Wibaux County) – w stanie Montana